Реалізм — мистецький напрям
 Реалізм (філософія) — напрям у філософії
 Реалізм (політика сили)
 «Реалізм» — французький літературно-критичний журнал (червень 1856 — травень 1857)